Preusmjeri Nacrt:Indijska mornarica